Iffland ist der Name folgender Personen:

 August Wilhelm Iffland (1759–1814), deutscher Schauspieler, Theaterdirektor und Dramatiker
 Christian Philipp Iffland (1750–1835), Bürgermeister von Hannover
 Ernst Iffland (1820–1904), deutscher Politiker und Kabinettschef im Land Schaumburg-Lippe
 Franz Iffland (1862–1933), deutscher Bildhauer und Maler
 Friedrich Iffland (1871–1944), deutscher Politiker (SPD), Abgeordneter im Oldenburgischen Landtag
 Joachim R. Iffland (* 1957), deutscher Schauspieler
 Rudolf Gottfried Christian Iffland (1788–1857), preußischer Generalmajor
 Thorsten Iffland (* 1986), deutscher (Sport-)Journalist
 Walter Iffland (1856–1899), deutscher Verwaltungsbeamter

Siehe auch: 
 Iffland-Ring, eine hohe Auszeichnung für Bühnenkünstler
 Iffland-Quelle, eine Quelle auf dem Seeberg bei Gotha
 Iffland Hören, ein deutsches Hörakustik-Familienunternehmen